Zenebutik, a Magyar Televízió 266 adást megélt, Juhász Előd által létrehozott vasárnapi műsora (1981–2002)
 Zenebutik, a TV2 zenei televíziós csatornája